Анато́лий Евге́ньевич Во́лков (25 октября 1922, Москва — 22 октября 2011, Москва) — советский военный политработник, генерал-лейтенант авиации. Заведующий сектором Отдела административных органов ЦК КПСС, начальник политотдела — заместитель начальника Военно-воздушной инженерной академии имени Н. Е. Жуковского по политической части (1979—1986).

Биография 
Родился 25 октября 1922 года в городе Москва в семье служащих. Русский.

На военной службе с октября 1940 года. Участник Великой Отечественной войны. В 1942 году вступил в ВКП(б)/КПСС. Служил заместителем политрука 209-й отдельной батареи связи, ответственным секретарем бюро ВЛКСМ отдельного лыжного батальона, а затем комсомольским организатором 260-го стрелкового полка 168-й стрелковой дивизии в составе Приморской оперативной группы войск, а затем 21-й армии Ленинградского фронта и 42-й армии 3-го Прибалтийского фронта, старший лейтенант. Участвовал в боях за город Ленинград, освобождение Калининградской, Калининской, Выборгской областей и прибалтийских республик получил три серьёзных ранения и тяжёлую контузию. Войну закончил в должности помощника начальника политотдела по комсомолу 168-й стрелковой дивизии. Награждён 2 орденами Красной Звезды и боевыми медалями.

В 1946 году окончил Московское военно-политическое училище пропагандистов, а в 1953 году — Военно-политическую академию имени В. И. Ленина.

В 1953—1959 годах служил заместителем командира штурмового авиационного полка по политической части в составе Группы советских войск в Германии. В 1959—1963 годах — заместитель командира авиационной дивизии по политической части — начальник политического отдела. В 1963—1964 годах служил в аппарате ГлавПУРа — Главного политического управления Советской Армии и Военно-морского флота.

В 1964—1979 годах — инструктор, а затем заведующий сектором ВВС и ПВО Отдела административных органов ЦК КПСС.

В 1979—1986 годах — заместитель начальника Военно-воздушной инженерной академии имени Н. Е. Жуковского по политической части — начальник политического отдела.

Под его редакцией была издана книга «ВВИА имени  профессора Н. Е. Жуковского в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.».

С 1986 года генерал-лейтенант авиации А. Е. Волков — в отставке.

Жил в Москве. Умер 22 октября 2011 года.

Награды 
 орден Октябрьской Революции 
 орден Отечественной войны 1-й степени
 орден Трудового Красного Знамени
 4 ордена Красной Звезды (в т. ч. 10.06.1944, 08.07.1944)
 медали СССР и Российской Федерации, в том числе 2 «За боевые заслуги» (в т. ч. 18.10.1943 ), «За оборону Ленинграда».

Примечания

Ссылки 
 А. Е. Волков: Некролог // Красная звезда. — 25.10.2011. 
 Волков Анатолий Евгеньевич / Большая электронная энциклопедия ВВИА им. проф. Н.Е. Жуковского // Ассоциация выпускников и сотрудников ВВИА имени профессора Н. Е. Жуковского
 Ордена Ленина Московский округ ПВО. — М.: Воениздат, 1981.